Hr.Ms. Van Galen kan verwijzen naar verschillende schepen die dienst hebben gedaan bij de Nederlandse marine en vernoemd zijn naar Jan van Galen. Jan van Galen (1604- 23 maart 1653) was een 17de-eeuwse Nederlandse vlootvoogd.

 Van Galen (1804), een schoener uitgerust met 7 stuks kanonnen.
 Zr.Ms. Van Galen (1872), een stoomschip der eerste klasse.
 Hr.Ms. Van Galen (1929), een torpedootjager van de Admiralenklasse.
 Hr.Ms. Van Galen (1942) (ex Noble), een torpedobootjager van de N-klasse.
 Hr.Ms. Van Galen (1967), een fregat van de Van Speijkklasse.
 Hr.Ms. Van Galen (1994), een fregat van de Karel Doormanklasse.